Hoher Turm bezeichnet:
 Hoher Turm (Chemnitz), einen ehemaligen Befestigungs- und heutigen Glockenturm in Chemnitz
 Hoher Turm (Neckarbischofsheim), einen Wehrturm in Neckarbischofsheim im Rhein-Neckar-Kreis im nördlichen Baden-Württemberg
 Hoher Turm (Quedlinburg), ein Wehrturm in Quedlinburg
 Burg Haigerloch, eine Burg in Haigerloch im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg
Siehe auch:
 Hochturm
Hohenthurm